Barit bezeichnet:
 George Bariț (1812–1893), rumänischer Historiker, Philologe, Journalist
 Barit (Insel), philippinische Insel
 Baryt, Mineral